Алексе́й Моисе́енко:
 Моисеенко, Алексей Анатольевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Моисеенко, Алексей Васильевич (1947—2017) — советский и российский оперный и камерный певец.